Kavaljersflygeln kan syfta på:

 Kavaljersflygeln, Rosendals slott – en byggnad vid Rosendalsvägen 35 på Rosendals slottsområde
 Kavaljersflygeln, Tullgarns slott – en byggnad vid Tullgarns slott